Op het toernooi van Wimbledon in 1981 werd het gemengd dubbelspel gespeeld van 23 juni tot en met 4 juli 1981.

Toernooisamenvatting 
Het als tweede geplaatste duo Betty Stöve en Frew McMillan won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij de als eerste geplaatste Amerikaanse titelverdedigers Tracy en John Austin in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun vierde gezamen­lijke titel. De Nederlandse Stöve had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Zuid-Afrikaan McMillan twee.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Drie Nederlanders speelden mee:
 Betty Stöve (zie boven);
 Marcella Mesker en Tom Okker hadden een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloren hun openingspartij in de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelnemers.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.5)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1981